Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Fishbach e Chris Lewis che hanno battuto in finale Pavel Hutka e Pavel Složil 6-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Mike Fishbach /  Chris Lewis (campioni)
 Željko Franulović /  Hans Kary (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 1978